Опо́рная — может означать:
 Опорная — прилагательное, жен. рода, ед. ч., образованное от слова «опора».

Топоним 
 Опорная — посёлок в Атырауской области Казахстана, 11 км от нефтегазоконденсатного месторождения  Кисимбай.

См. также 
 Опорный
 Опорная геодезическая сеть — система, закреплённых на местности точек, плановое положение и высота которых определены в единой системе координат на основании геодезических измерений; эти точки служат опорными пунктами при геодезических и топографических съёмках.
 Опорная гиперплоскость
 Опорная сеть Интернета
 Опорная функция
 Низкая опорная орбита